Le groupe A de l'Euro 2016, qui se dispute en France du 10 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient et peut être la troisième (si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes) pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Paris.

La France, première de ce groupe, affronte le troisième du groupe E, la République d'Irlande et la Suisse, deuxième, le deuxième du groupe C, la Pologne.

Description du groupe 
La France et la Suisse sont les favoris de ce groupe A. Qualifiée d'office depuis le  en tant que pays hôte, la France fait partie des favoris pour le titre final. La Suisse, qualifiée directement pour l'Euro en ayant terminé deuxième de son groupe en éliminatoire derrière l'Angleterre, vise logiquement une qualification pour le tour suivant. La Roumanie fait office d'outsider, elle est cependant la meilleure défense des éliminatoires avec 2 buts encaissés en 10 matchs malgré un rendement offensif très faible. La Roumanie a les possibilités de peut-être créer la surprise dans ce groupe, voire de faire partie des meilleurs troisièmes pour accéder aux huitièmes. L'Albanie participe pour la première fois à une compétition internationale après avoir passé de très bons éliminatoires en battant notamment le Portugal de Cristiano Ronaldo et la France de Paul Pogba. Le premier match de ce groupe sera aussi le match d'ouverture de la compétition et opposera la France et la Roumanie.

Classement 
 

|}

Matchs

France - Roumanie

Albanie - Suisse

Roumanie - Suisse

France - Albanie

Roumanie - Albanie

Suisse - France

Homme du match

Buteurs et passeurs 
Le Français Dimitri Payet termine meilleur buteur du groupe A en compagnie du Roumain Bogdan Stancu qui a inscrit deux pénaltys.
Aucun joueur n'a réalisé plus d'une passe décisive et les Français ont été les plus performants du groupe à ce niveau avec quatre joueurs présents dans ce classement.

2 buts 
  Dimitri Payet
  Bogdan Stancu
 
1 but 
  Armando Sadiku
  Olivier Giroud
  Antoine Griezmann
  Admir Mehmedi
  Fabian Schär

1 passe 
  Ledian Memushaj
  André-Pierre Gignac
  N'Golo Kanté
  Dimitri Payet
  Adil Rami
  Xherdan Shaqiri

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Europe de football 2016

Championnat d'Europe de football 2016